Eddie Murray, giocatore di football americano statunitense
Eddie Murray, giocatore di baseball statunitense